La DFL-Supercup 2011 fue la segunda edición de la Supercopa de Alemania. El partido se jugó el 23 de julio de 2011 y participaron el Borussia Dortmund como campeón de la Bundesliga 2010-11 y el campeón de la DFB-Pokal 2010-11, el FC Schalke 04. La final se disputó a partido único en el estadio del vencedor de la Copa de Alemania, en este caso la final se disputó en la ciudad de Gelsenkirchen.

Equipos participantes

Partido

Ficha

Referencias 

2011

Fútbol en 2011
Deporte en Alemania en 2011